Sorrel steht für:

 Name eines Kavalleriepferds, siehe Little Sorrel
 englische Bezeichnung für eine Pferdefarbe, siehe Fuchs (Pferd)

Sorrell ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Sorrel (* 1957), französischer Historiker
 Enrique Sorrel (1912–1991), chilenischer Fußballspieler
 Tescelin Sorrel  (Tescelin le Roux; † um 1130), burgundischer Adliger und Zisterzienser, Vater des hl. Bernhard von Clairvaux, siehe Tescelin de Fontaine

Siehe auch:
 Sorel (Begriffsklärung)
 Sorrell